Andrea Corner – (1511-1551), cardinale
 Andrea Corner – (1547-1616), storico
 Andrea Corner – (1686-1730), diplomatico